Trinity River (Teksas)
 Trinity River (Kalifornia)

Zobacz też